Bloque puede referirse a:

 Bloque (roca)
 Bloque de hormigón
 Bulder, modalidad de escalada en bloque.
 Bloque del motor, la parte que contiene los cilindros.
 Efecto bloque
 Cifrado por bloques
 Bloque de la tabla periódica
 Bloque comercial, un término de economía internacional.
 Política de bloques, un término geopolítico.
 Bloque socialista o Bloque del Este.
 Bloque capitalista
 Bloque (informática)
 Bloque de Cascajal, una pieza arqueológica precolombina en México.
 Bloque de agua, un componente de equipos electrónicos.
 Bloque, un grupo cántabro de rock progresivo.

 Distintas agrupaciones políticas:
 Bloque Nacionalista Galego (en Galicia, España)
 Bloque de Saneamiento Democrático (en Chile)
 Bloque Socialista (en Chile)
 Bloque Sadr (en Irak)

 Distintas agrupaciones paramilitares:
 Bloque Metro (paramilitares en Colombia)
 Bloque Cacique Nutibara (organización paramilitar colombiana)